Zerbo ima više značenja:
 Zerbo, Genoa
 Zerbo, Pavia